On the High Seas – film del 1914 diretto da Frank Hall Crane
 On the High Seas – film del 1915 diretto da Richard Stanton
 On the High Seas – film del 1922 diretto da Irvin Willat